Sonnier ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Sonnier (* 1918), französischer Dramatiker
 Keith Sonnier (1941–2020), US-amerikanischer Maler und Bildhauer